Marienhöhe steht für

Ortschaften:
 Marienhöhe (Bad Saarow), Wohnplatz in Bad Saarow, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Marienhöhe (Bergisch Gladbach), Ortsteil von Bergisch Gladbach
 Marienhöhe (Eisenach), Villenkolonie in Eisenach, Thüringen
 Marienhöhe (Gnevkow), Ortsteil von Gnevkow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Marienhöhe (Hamburg), Ortsteil und Gutshaus im Stadtteil Sülldorf, Hamburg
 Marienhöhe (Osterburken), vormals Haide, Gehöft der Stadt Osterburken, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Marienhöhe, früherer deutscher Name von Marianki, Ort in Westpreussen

Berge und Erhebungen:
 Marienhöhe (Spiegelau) (785 m), Berg im Bayerischen Wald in Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Marienhöhe (Darmstadt) (ca. 220 m), Berg im Odenwald bei Darmstadt, Hessen
 Marienhöhe (Berlin) (73 m), künstlich erhöhter Berg in Berlin-Tempelhof, Berlin

Sonstiges:
 Marienhöhe (Nördlingen), bewaldete Anhöhe am Südrand von Nördlingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Marienhöhe, Straßenanschrift der Bewobau-Siedlung Quickborn, Eigenheimsiedlung in Quickborn, Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein 
 Schulzentrum Marienhöhe, Schulzentrum in Darmstadt-Eberstadt
 Waldpark Marienhöhe, als Park gepflegtes Waldgebiet in Hamburg-Sülldorf

Siehe auch:
 Marienhöh
 St. Maria zur Höhe
 Marienberg (Begriffsklärung)